

Geografia

Austria 
 Silz – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst

Niemcy 
 Silz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Silz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Zobacz też 
 Sils